Por Pradillo pode estar à procura de:
 Pradillo - um município da Espanha.
 Pradillo - uma estação da Linha 12 do Metro de Madrid.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos